Мојоапан има више значења:

 Мојоапан (Астасинга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мојоапан (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику